Circunnavegación de África puede referirse a:
 Circunnavegación fenicia de África
 Circunnavegación china de África (teoría pseudo-histórica sostenida por Gavin Menzies basada en la expedición por el Índico de Zheng He)
 Circunnavegación portuguesa de África (Era de los descubrimientos del siglo XV, desde el Cabo Bojador al Cabo de Buena Esperanza y la navegación hasta la India).